Le Coppe del mondo UCI (en. UCI World Cup) sono competizioni multiprova organizzate dall'Unione Ciclistica Internazionale nelle diverse specialità del ciclismo.

Le Coppe del mondo organizzate dalla UCI nelle diverse specialità sono:

Coppa del mondo di mountain bike (dal 1991)
Coppa del mondo di ciclocross (dal 1993)
Coppa del mondo di trial (dal 2000)
Coppa del mondo di ciclopalla (dal 2002)
Coppa del mondo di BMX (dal 2003)
Coppa del mondo di paraciclismo su strada
Coppa del mondo di BMX freestyle (dal 2016)

Altre Coppe del mondo, organizzate in passato, sono state soppresse:

Coppa del mondo di ciclismo su strada (1989-2004), sostituita da UCI ProTour
Coppa del mondo di ciclismo su strada femminile (1998-2015), sostituita da UCI Women's World Tour
Coppa del mondo di ciclismo su pista (1993-2020), sostituita da Coppa delle Nazioni di ciclismo su pista

Voci correlate
Campionati del mondo UCI

Collegamenti esterni

 
Unione Ciclistica Internazionale